«Villain» -o «Villains»- (villano/s) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Villains  -Villanos- (2002), episodio (T06E20) de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.
 Villains -Villanos- (2008), episodio (T03E08) de la serie de televisión Heroes, creada por Tim Kring.

Música 
 Villains (2017), álbum de Queens of the Stone Age.